Матани () — село в Ахметском муниципалитете, Кахетия, Грузия.

География 
Расположено к северу от районного центра города Ахмета.

Ближайшие сёла: на севере — Кварелцкали, на западе — Шахветила, на востоке — Хорбало и Корети.

В Матани родился Какуца Чолокашвили.

Примечания

Ссылки 

 Муниципалитет Ахмета

Населённые пункты Ахметского муниципалитета